Fullarton ist der Familienname folgender Personen:

 Iain Fullarton (* 1976), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Fullarton (~1780–1849), englischer Wirtschaftswissenschaftler
 William Fullarton (1754–1808), englischer Politiker